Bandeiras é uma característica prática religiosa utilizada por comunidades protestantes de orientação pentecostal ou mais carismáticas. O objetivo da prática é dar louvor e adoração a Deus. Geralmente está associada a parte do culto conhecida como adoração, durante o qual os fiéis oram espontaneamente, juntamente com línguas desconhecidas, prática profética, cura dos enfermos, exorcismos, e outros carismas. Normalmente, como resultado dessas manifestações entre os fiéis existe a necessidade de agradecer a Deus e louvá-lo, o que se reflete em aplausos, cantos religiosos, aclamações, danças, etc. A prática de usar bandeiras sinalizadas, como a maioria práticas de adoração carismáticas baseia-se no Livro dos Salmos

Liturgia pentecostal